Olivieri peut désigner :

Patronyme 

 Fred Oliveri (1905-2005), coureur cycliste et directeur sportif français d'origine italienne ;
 Julien Gaspar-Oliveri, acteur et réalisateur français ;
 Robert Oliveri (1978-), acteur américain.

Toponyme 

 Oliveri, commune italienne.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme